Суперкубок Словенії з футболу 2012 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Словенії Марибором та віце-чемпіоном Олімпією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Словенія
2012 у словенському спорті